Лохэ — китайский топоним.

Реки
 Лохэ — приток Вэйхэ.
 Лохэ — приток Хуанхэ.

Город
 Лохэ — город в провинции Хэнань.